Montez ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Montez (1934–2003), amerikanischer Jazzmusiker
 Chris Montez (* 1943), amerikanischer Sänger

 María Montez (1912–1951), dominikanische Schauspielerin
 Mario Montez (1935–2013), amerikanischer Schauspieler

Montez ist der Künstlername folgender Personen:
 Montez (Rapper), deutscher Rapper

Montez ist der Name folgender Orte:
 Montez, historische Bezeichnung der Gemeinde Montet (Glâne) im Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:
 Kunstverein Familie Montez
 Montes
 Montez Coleman (1973–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker